Playback, sistema de gravação de áudio

Música
 Playback (canção), composição portuguesa da década de 1980
 Playback (álbum), gravado por Tom Petty and the Heartbreakers
 Playback (grupo musical), girl group sul-coreano

Outros usos
 Playback (filme), terror estadunidense de 2012